Аманаб — язык в Папуа-Новой Гвинее, на котором говорят жители . Входит в состав погранично-папуасской семьи.

По данным 2003 года, на языке аманаб говорили 4420 человек в провинции Сандаун у границы с Индонезией.

Для записи слов на этом языке используется латиница.

Фонология 
Согласные

Гласные

Примечания

Ссылки 
 

Папуасские языки
Языки Папуа — Новой Гвинеи
Сандаун